Molekulska formula -{C8H19NO}- se može odnositi na:

 Heptaminol
 N,N-Diizopropilaminoetanol